Kijewskoje () ist ein russischer Ortsname:
 Kijewskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Schmiedehnen, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Kijewskoje (Krasnodar), Dorf im Rajon Krymsk, Region Krasnodar
 Kijewskoje (Nordossetien-Alanien), Dorf im Rajon Mosdok, Republik Nordossetien-Alanien